Condado de Phelps o Phelps County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Phelps (Misuri)
 Condado de Phelps (Nebraska)